SPSS Statistics (аббревиатура  — «статистический пакет для общественных наук») — компьютерная программа для статистической обработки данных, один из лидеров рынка в области коммерческих статистических продуктов, предназначенных для проведения прикладных исследований в общественных науках.

28 июля 2009 компания объявила, что она была приобретена компанией IBM за 1,2 млрд долл. США. По состоянию на январь 2010 года компания стала называться «SPSS: An IBM Company».

По мнению некоторых авторов, SPSS «занимает ведущее положение среди программ, предназначенных для статистической обработки информации».



История 
Норман Най, Хедли Халл и Дейл Бент разработали первую версию системы в 1968 году, затем этот пакет развивался в рамках Чикагского университета. Первое пользовательское руководство вышло в 1970 году в издательстве McGraw-Hill, а с 1975 года проект выделился в отдельную компанию SPSS Inc. Первая версия пакета под Microsoft Windows вышла в 1992 году. На данный момент также существуют версии под Mac OS X и Linux.

В 2009 году компания SPSS произвела ребрендинг своего статистического пакета, который теперь стал называться PASW Statistics (Predictive Analytics SoftWare). 29 июля 2009 года компания SPSS объявила о том, что она приобретается фирмой IBM.

Возможности 

 Ввод и хранение данных.
 Возможность использования переменных разных типов.
 Частотность признаков, таблицы, графики, таблицы сопряжённости, диаграммы.
 Первичная описательная статистика.
 Маркетинговые исследования
 Анализ данных маркетинговых исследований

Модули 

 IBM SPSS Statistics Base
 IBM SPSS Advanced Statistics
 IBM SPSS Bootstrapping
 IBM SPSS Categories
 IBM SPSS Complex Samples
 IBM SPSS Conjoint
 IBM SPSS Custom Tables
 IBM SPSS Data Preparation
 IBM SPSS Decision Trees
 IBM SPSS Direct Marketing
 IBM SPSS Exact Tests
 IBM SPSS Forecasting
 IBM SPSS Missing Values
 IBM SPSS Neural Networks
 IBM SPSS Regression

История версий 

 SPSS 15.0.1 — Ноябрь 2006 года
 SPSS 16.0.2 — Апрель 2008 года
 SPSS Statistics 17.0.1 — Декабрь 2008 года
 PASW Statistics 17.0.3 — Сентябрь 2009 года
 PASW Statistics 18.0 — Август 2009 года
 PASW Statistics 18.0.1 — Декабрь 2009 года
 PASW Statistics 18.0.2 — Апрель 2010 года
 IBM SPSS Statistics 19 — Август 2010 года
 IBM SPSS Statistics 20 — Август 2011 года
 IBM SPSS Statistics 21 — Сентябрь 2012 года
 IBM SPSS Statistics 22 — Сентябрь 2013 года
 IBM SPSS Statistics 23 — 2015 год
 IBM SPSS Statistics 24 — Март 2016 года
 IBM SPSS Statistics 25 — Июль 2017 года
 IBM SPSS Statistics 26 — 2018 год
 IBM SPSS Statistics 27 — Июнь 2019 года
 IBM SPSS Statistics 28 — Май 2021 года

Системные требования 
IBM SPSS Statistics функционирует под управлением Windows XP, Windows Vista (32- или 64-разрядных редакций), Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 и Linux для x86.

Примечания

Библиография 

 А. Ю. Алексеева, О. Г. Ечевская, Г. Д. Ковалева, П. С. Ростовцев. Анализ социологических данных с применением пакета SPSS. Сборник практических заданий. — Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2003.
 Бююль Ахим, Цёфель Петр. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. / Ахим Бююль, Петр Цёфель — Спб.: «ДиаСофтЮП», 2005—608 стр.
 Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования: Анализ и интерпретация данных: Учебное пособие. — СПб.: Речь, 2004. — 392 с.
 Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006 ISBN 978-5-91180-318-6
 Пациорковский В. В., Пациорковская В. В. SPSS для социологов. Учебное пособие. — М.: ИСЭПН РАН, 2005. — 433 с.
 Andy Field. Discovering Statistics Using SPSS, Second Edition. — 2005.
 Griffith A. SPSS for Dummies. — Hoboken: Wiley Publishing, 2007.
 Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and Interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 Leech, N. A., Barett K.C., & Morgan, G.A.(2004). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation.
 
 Programming and Data Management for SPSS 16.0: A Guide for SPSS and SAS Users. — ISBN 978-1-56827-399-0
 SPSS. (2003). SPSS 12.0: Brief guide. Chicago: Author.
 Vijay Gupta. SPSS for Beginners. 1999.

Ссылки 
 

Статистическое программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение IBM